Sermeralak bezeichnet:
 Sermeralak (Gletscher, Kangaamiut Kangerluarsuat) (auch Sermeralaa), Gletscher im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sermeralak (Gletscher, Kangerlussuatsiaq), Gletscher im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sermeralak (Gletscher, Kangia), Gletscher im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sermeralak (Gletscher, Sermilinnguaq), Gletscher im Distrikt Maniitsoq, Grönland